

Film
The Bride – cortometraggio del 1918 diretto da Jack Eaton
The Bride – cortometraggio del 1925 diretto da J. Harrison Edwards
The Bride – cortometraggio del 2013 diretto da Hanelle M. Culpepper

Musica
The Bride – album di Bat for Lashes del 2016